Politiek
Republiek Cyprus, lid van de Europese Unie
Turkse republiek Noord-Cyprus, enkel door Turkije erkend

Cyprus (eiland), het eiland in de Middellandse Zee
Geschiedenis van Cyprus
Alashia, een staat op Cyprus gedurende de midden- en late bronstijd

Andere
Cyprus (Londen), wijk in Londen
Cyprus (metrostation), metrostation in de Londense wijk
Cyprus (Romeinse provincie)

Vergelijkbare spellingen 
Cyperus, een plantengeslacht
ook als verkorting van Cyperus alternifolius of parapluplant
Cipres, een boom
Cypress (doorverwijspagina)
Cypros (doorverwijspagina)